Compucolor — это серия микрокомпьютеров на процессоре Intel 8080, представленная Compucolor Corporation из .

Описание 
Это была первая цветная домашняя компьютерная система со встроенной цветной графикой и хранилищем данных на дискетах. Первая модель представляла собой комплект обновления для цветного компьютерного терминала компании, превращавший Intecolor 8001 в Compucolor 8001 за счёт добавления дополнительной оперативной памяти и системы хранения данных. Выпущенный в 1976, Compucolor 8001 уже в 1977 был заменён Compucolor II, хотя поставки такового начались только в следующем году. Compucolor II был меньше размером, дешевле по стоимости и использовал недавно представленные 5,25-дюймовые гибкие диски вместо прежних 8-дюймовых.

Compucolor открыла свой первый розничный компьютерный магазин в Норкроссе, штат Джорджия, США, в 1979, с названием «Компьютерный магазин Compucolor». За шесть месяцев работы магазин имел ограниченный успех, и от концепции магазина отказались. К 1983 компания Compucolor прекратила свою деятельность. Вообще же за время существования материнской компании Intelligent Systems Corporation (ISC) были выпущены три модели — Intecolor 8001, Compucolor 8001 и Compucolor II. Компания ISC была основана в 1973 для производства цветных терминалов.

Набор символов

См. также

Литература

Примечания

Ссылки 
 Compucolor 8001 Explained – Everything You Need To Know 
 AtariArchives.org 
 Compucolor.org 

Домашние компьютеры
8-разрядные компьютеры
Ранние микрокомпьютеры